Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 23. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Leichtgewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Leichtgewicht über 57 kg und maximal 60 kg betragen.

18 Sportler aus 18 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Brite Richard McTaggart vor dem Deutschen Harry Kurschat sowie dem Iren Tony Byrne und dem Sowjetrussen Anatoli Lagetko.

Vorrunde 1 
Die Kämpfe der Vorrunde 1 wurden am 23. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Vorkämpfe qualifizierten sich zu den 14 gesetzten Teilnehmern für die Kämpfe der Vorrunde 2 (q V2).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Vorrunde 2 
Die Kämpfe der Vorrunde 2 wurden am 27. November ausgetragen.Die Gewinner der acht Vorkämpfe qualifizierten sich für die Viertelfinalkämpfe (q VF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO2 = K.-o.-Sieg in der zweiten Runde; D3 = Sieg durch Disqualifikation des Gegners in der dritten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Viertelfinale 
Die Viertelfinalkämpfe wurden am 29. November ausgetragen.Die Gewinner der Viertelfinalkämpfe qualifizierten sich für die Halbfinalkämpfe (q HF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO3 = K.-o.-Sieg in der dritten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Halbfinale 
Die Halbfinalkämpfe wurden am 30. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Halbfinalkämpfe qualifizierten sich für das Finale (q F), beide Verlierer gewannen automatisch eine Bronzemedaille.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Finale 
Das Finale wurde am 1. Dezember ausgetragen.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Leichtgewicht